Влади́мир Коте́льников:
 Котельников, Владимир Авксентьевичd (род. 1953) — советский и российский архитектор.
 Котельников, Владимир Александрович (1908—2005) — советский и российский учёный в области радиотехники, радиосвязи и радиоастрономии, академик АН СССР.
 Котельников, Владимир Алексеевич (род. 1947) — советский и российский литературовед, литературный критик и писатель.
 Котельников, Владимир Яковлевич (1939—2015) — учёный, заслуженный изобретатель РСФСР, профессор.
 Примечания